ABBA — grupo sueco de música pop
 ABBA (álbum) — álbum musical do grupo ABBA
 ABBA: The Movie — filme sobre uma turnê australiana do grupo ABBA
 Ábba — vocábulo semita

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos